Pradera ist der Familienname folgender Personen:
 Javier Pradera (1934–2011), spanischer Journalist und Verleger
 María Dolores Pradera (1924–2018), spanische Sängerin und Schauspielerin
 Mikel Pradera (* 1975), spanischer Radrennfahrer

Pradera ist der Name folgender Orte:
 Pradera (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Valle del Cauca, Kolumbien